Нуево Херико има више значења:

 Нуево Херико (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херико (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику